Соко:

 Соко (род. 1985) — французская певица и актриса.
 Соко, Игнасио (род. 1939) —— испанский футболист, полузащитник.